USS Jupiter — кораблі ВМС США.

 USS Jupiter (AC-3)- вугільник у 1913—1920 роках. Перебудований на перший американський авіаносець USS Langley (CV-1)
 USS Jupiter (AK-43) — вантажне судно, збудоване у 1942 році. Здане на злам у 1971 році

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни